Республика Коми по состоянию на начало 2020 года включает следующие населённые пункты:
 38 городских населённых пунктов (в списке выделены оранжевым'' цветом), в том числе:
 10 городов;
 28 посёлков городского типа (пгт);
 722 сельских населённых пункта.

Населённые пункты в списке в рамках административно-территориального устройства республики распределены по административно-территориальным единицам: 8 городам республиканского значения с подчинёнными им территориями и 12 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 6 городских округов и 14 муниципальных районов).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (городов и пгт) — по данным переписи по состоянию на 1 октября  года.

Города республиканского значения

город (городской округ) Сыктывкар

город (городской округ) Воркута

город (городской округ) Вуктыл

город (городской округ) Инта

город (муниципальный район) Печора

город (муниципальный район) Сосногорск

город (городской округ) Усинск

город (городской округ) Ухта

Районы

Ижемский

Княжпогостский

Койгородский

Корткеросский

Прилузский

Сыктывдинский

Сысольский

Троицко-Печорский

Удорский

Усть-Вымский

Усть-Куломский

Усть-Цилемский

См. также 
 Административно-территориальное деление Республики Коми
 Городские населённые пункты Республики Коми
 Административные территории Республики Коми

Примечания

Литература

Источники 
 
 Закон Республики Коми от 06 марта 2006 года N 13-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми»
 Закон Республики Коми от 05 марта 2005 года N 11-РЗ «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми»

Коми
Коми